Hnilec může být:
 Hnilec (okres Spišská Nová Ves), slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
 Hnilec (řeka), slovenská řeka
 Gelnica – starší slovenské jméno Hnilec